Aiseau-Presles (Waals: Åjhô-Préle) is een gemeente in de Belgische provincie Henegouwen. De gemeente telt ruim 10.500 inwoners. De gemeente ligt in het oosten van de provincie, tegen de grens met de provincie Namen. Ten noorden loopt de Samber.

Kernen 
De fusiegemeente bestaat uit vier deelgemeenten, het gemeentehuis staat in Roselies.

Deelgemeenten

Overige kernen
De gehuchten Oignies en Ménonry.

Bezienswaardigheden 

 de Sint-Maartenskerk van Aiseau
 de Heilige Mariakerk van Oignies
 de Priorij van Oignies
 de Cimetière de la Belle-Motte, waar meer dan 4000 gesneuvelde Franse militairen uit de Eerste Wereldoorlog rusten
 de Sint-Remigiuskerk van Presles
 het kasteel van Presles
 de Romaanse toren van de oude kerk Pont-de-Loup
 de Sint-Cletuskerk van Pont-de-Loup
 de Sint-Jozefkerk van Roselies

Demografische ontwikkeling van de fusiegemeente
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari
1880: Afsplitsing van Pironchamps in 1867

Politiek 

Burgemeesters van Aiseau-Presles waren:

 1983-2010 : Marcel Dargent
 2010-heden : Jean Fersini

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976

Geboren 
 Karl Erjavec (1960), Sloveens minister

Externe link 
 Website van de gemeente

Plaats in Henegouwen